Niemcy:
 Berlin-Tiergarten – dzielnica Berlina
 Berlin Tiergarten – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Tiergarten